Terne har flere betydninger:

 Terner – en mågefugl.
 Terner (dokumentarfilm) – dansk naturfilm fra 1954
 Terne (tjenestepige) – en ung tjenestepige.